Grubbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Grubbach (Weißenstadt), Ortsteil der Stadt Weißenstadt, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern

 Grubbach (Gemeinde Fehring), Ortsteil der Stadtgemeinde Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Grubbach (Gemeinde Grünau), Ortsteil der Gemeinde Grünau im Almtal, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Gewässer:
 Grubbach, anderer Name des Hornmühlbachs, rechter Zufluss der Ascha (zur Schwarzach) bei Scheibenhaus, Gemeinde Winklarn, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Grubbach (Donau), linker Zufluss der Donau in Weißenkirchen in der Wachau, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Grubbach (Enns), linker Zufluss der Enns vor Pichl, Stadtgemeinde Schladming, Bezirk Liezen, Steiermark
 Grubbach (Ilz), linker Oberlauf der Ilz (Feistritz) bis Etzersdorf, Marktgemeinde Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Grubbach (Kalterinnbach), rechter Zufluss des Kalterinnbachs bei Grub, Gemeinde Passail, Bezirk Weiz, Steiermark
 Grubbach (Krennachbach), rechter Zufluss des Krennachbachs bei Neustift bei Breitenfeld, Gemeinde Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Grubbach (Perlsdorfbach), linker Zufluss des Perlsdorfbachs bei Perlsdorf, Gemeinde Paldau, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Grubbach (Pielach), rechter Zufluss der Pielach bei Rennersdorf, Gemeinde Ober-Grafendorf, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich 
 Grubbach, Oberlauf des Rodeckergrabens bis in den Fremden Weiher (zum Rötzbach, zur Schwarzach) bei Haselweiher, Markt Winklarn, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Grubbach (Sulzbach), rechter Zufluss des Sulzbachs (zur Mur) bei Dirnbach, Marktgemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Grubbach (Thumbach), linker Zufluss des Thumbachs (zur Creußen) in Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Siehe auch:
 Grubebach
 Grumbach
 Kruppach